Arbesbach steht für:

 Arbesbach, Marktgemeinde im Bezirk Zwettl in Niederösterreich.
 Arbesbach (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Arbesbach (Krottenbach), Zufluss des Krottenbachs in Sievering, Wien